Isohyaenodon (Исохијаенодон — „једнак Хијаенодону”) је изумрли полифилетски род плаценталних сисара из изумрлог полифилетског потплемена Isohyaenodontina (унутар изумрлог полифилетског племена Hyainailourini, изумрле парафилетске потпородице Hyainailourinae и изумрле парафилетске породице Hyainailouridae), који је у периоду од раног до средњег миоцена настањивао подручје Африке.

Етимологија назива

Систематика

Класификација

Филогенија 
Доље приказан кладограм представља филогенетске везе полифилетског рода Isohyaenodon.

Временска распрострањенст полифилетског рода Isohyaenodon унутар парафилетске породице Hyainailouridae

Види још 
 Класификација сисара
 Hyainailourini

Референце

Литература 

 J. Morales, M. Pickford and D. Soria (1998.) "A new creodont Metapterodon stromeri nov. sp. (Hyaenodontidae, Mammalia) from the Early Miocene of Langental (Sperrgebiet, Namibia)." Comptes Rendus de l'Academie des Sciences, Serie II. Sciences de la Terre et des Planetes 327(9):633-638.
 M. Morlo, E. R. Miller and A. N. El-Barkooky (2007.) "Creodonta and Carnivora from Wadi Moghra, Egypt." Journal of Vertebrate Paleontology 27(1):145-159
 J. Morales, M. Pickford and D. Soria (2007.) "New carnivoran material (Creodonta, Carnivora and Incertae sedis) from the Early Miocene of Napak, Uganda." Paleontological Research 11(1):71-84
 Martin Pickford, Brigitte Senut, Jorge Morales, Pierre Mein and Israel M. Sanchez (2008.) "Mammalia from the Lutetian of Namibia" Memoir of the Geological Survey of Namibia 20(20):465-514
 

Hyaenodonta
Изумрли сисари Африке
Полифилетски и парафилетски таксони сисара